Damana steht für:

 Damana (Burkina Faso), Dorf in Burkina Faso
 Damana (Yélou), Dorf in der Gemeinde Yélou in Niger
 Damana (Guéchémé), Dorf in der Gemeinde Guéchémé in Niger
 Damana (Tondikandia), Dorf in der Gemeinde Tondikandia in Niger